YKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Klemtu (Canada)